Ла Маестранза има више значења:

 Ла Маестранза (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Маестранза (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Маестранза (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Маестранза (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Маестранза (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Маестранза (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику